Erich Fischer est le nom des personnes suivantes :
 Erich Fischer (1887-1977), musicologue et compositeur suisse
 Erich Fischer (1908-1994), journaliste allemand
 Erich Fischer (1909-1990), footballeur allemand
 Erich Fischer (1910-1969), physicien allemand
 Erich Fischer (1922-2009), radiologue allemand
 Erich Fischer (1966- ), joueur de water-polo américain
 Erich Fischer-Brügge (1904-1951), neurochirurgien allemand
 Erich Walter Fischer (1913-1999), graphiste allemand